Hyginus was een Romeinse eigennaam. Bijzondere vermelding verdienen:

 Gaius Iulius Hyginus, auteur van allerlei wetenschappelijke literatuur.
 Hyginus Mythographus "de Mythograaf" (2e eeuw na Chr.)
 Hyginus (landmeter), Romeins landmeter (ca. 100 v.Chr.), auteur van een traktaat over landmeetkunde
 Paus Hyginus, vroegchristelijke bisschop van Rome (138-142 na Chr.), ook wel aangeduid met Paus.